Hackenbuch ist der Name folgender Orte:

 Hackenbuch (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft der Gemeinde Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hackenbuch (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schloss Hackenbuch in der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich